Василий Корнилович Бороздин (1744—1805) — русский генерал-майор в отставке. 

Брат Матвея Корниловича Бороздина.

Биография 
Старший сын генерал-аншефа К. Б. Бороздина родился в Риме в 1744 году. 

Записанный в детстве в артиллерию, он в 10 лет был уже прапорщиком, в 13 лет участвовал в Семилетней войне, в 16 лет — был ранен под Кунерсдорфом и пожалован чином капитана артиллерии. Пётр III, ещё будучи наследником, особенно отличал Бороздина, а после восшествия на престол отправил его с известием о своем воцарении к польскому, австрийскому, французскому, английскому и голландскому дворам. Возвратившись в Петербург, Бороздин уже не застал императора в живых.

Вскоре честолюбие и необузданная пылкость вовлекли его в какое-то рискованное предприятие, которое не удалось, и в 1765 году его разжаловали в прапорщики и сослали в Кизлярский гарнизон. Через год он получил (без права въезда в столицы) дозволение жить в своей деревне. Здесь его посетил известный французский писатель Бернарден де Сен-Пьер, который до конца жизни сохранил восторженное воспоминание о нём. 

Павел I после своего вступления на престол вызвал Бороздина в Санкт-Петербург и назначил его подполковником в кавалерию. В 1798 году он получил чин полковника и участвовал в Швейцарской кампании; после раскрытия смоленского кружка был назначен командиром Санкт-Петербургского драгунского полка (29.10.1798-3.07.1799). В битве под Цюрихом Бороздин отличился необычайною храбростью, но, по неизвестной причине, уже 3 июля 1799 года был уволен в отставку — с чином генерал-майора и «с полным получаемым им ныне жалованьем и с мундиром». Впрочем, это не помешало ему остаться при войсках и ещё раз отличиться в бою с французами при деревне Шлат. 

Последние годы жизни провёл в Санкт-Петербурге, где и умер  года. 

Составил «Описание Швейцарской кампании», которое не было напечатано.

Семья 
Жена — Анна Андреевна, урождённая Лихарёва. Их дети:
 Александр — полковник
 Корнилий — подполковник
 Павел — новоржевский уездный предводитель дворянства
 Пётр
 Егор — подполковник
 Михаил (? — 26.08.1812) — гвардии ротмистр, убит в Бородинском сражении.
 Андрей
 Наталья, в замужестве Буртер
 Елизавета
 Надежда (? — 27.11.1833), в замужестве Мастыгина.

Примечания

Литература 
 

Генерал-майоры (Российская империя)